Эндикотт () — англоязычная фамилия и топоним.


Топонимы США 
  — городок в Вашингтоне.
  — деревня в Небраске.
  — деревня в Нью-Йорке.
 Эндикотт — река на юго-востоке штата Аляска.

Люди 
Фамилия
 Эндикотт, Джеймс (1898—1993) — канадский священнослужитель, миссионер и социалист.
 Эндикотт, Джон (пишется Endecott; до 1600—1665?) — английский солдат, первый (а также 10-й, 13-й, 15-й и 17-й) губернатор Колонии Массачусетского залива.
  (род. 1974) — американский музыкант.
 Эндикотт, Уильям (1826—1900) — американский политик.
  (род. 1981) — канадский хоккеист.

Имя
  (1857—1944) — американский священник и педагог, дед Эндикотта Пибоди.
  (1920—1997) — губернатор Массачусетса в 1963—1965 годах, внук Эндикотта Пибоди.

Прочее 
 «Эндикотт» — американский эскадренный миноносец, служивший с 1943 по 1969 год.

См. также 
  — старейшее из ныне живущих плодовых деревьев в Северной Америке (более 360 лет).
  — американская компания по производству обуви, работающая с 1899 года.